Трофей чемпионов по хоккею на траве среди женщин 2001 () — 9-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди женских сборных команд. Турнир прошёл с 18 по 26 августа 2001 года на стадионе «Wagener Stadium» в городе Амстелвен (Нидерланды).

Победителями Трофея чемпионов (в 1-й раз в своей истории) стала сборная Аргентины, победившая в финале сборную Нидерландов со счётом 3:2. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Австралии, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Китая со счётом 2:1 в овертайме.

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир
  — 1-е место на чемпионате мира 1998 и летней Олимпиаде 2000
  — 2-е место на летних Олимпийских играх 2000
  — 4-е место на летних Олимпийских играх 2000
  — 5-е место на летних Олимпийских играх 2000
  — 6-е место на летних Олимпийских играх 2000

Результаты игр 
Время начала матчей дается по UTC+02:00

Первый раунд (игры в группе) 

 Проходят в финал
 Проходят в матч за 3-4 место
 Проходят в матч за 5-6 место

Классификация

Матч за 5-е и 6-е места

Матч за 3-е и 4-е места

Финал

Награды

Статистика

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди женщин 2001 на официальном сайте FIH

 Страница Трофея чемпионов среди женщин 2001 на сайте todor66.com

См. также 
 Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 2001

2001
Август 2001 года
Спорт в Нидерландах в 2001 году
2001 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Нидерландах
Международные спортивные соревнования в Амстелвене